Jaromierz peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Jaromierz, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Jaromierz, un village du powiat de Człuchów ;
 Jaromierz, un village du powiat de Kwidzyn.